Die Miami Open 2017 wurden vom 21. März bis 2. April 2017 auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen. Sie gehören zur Kategorie Premier Mandatory, der zweitwichtigsten Turnier-Klasse nach den Grand-Slam-Turnieren. Zeitgleich fanden dort auch die Miami Open 2017 der Männer statt, die zur Kategorie ATP World Tour Masters 1000 zählen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2017 fand am 20. und 21. März 2017 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)